Cottonwood Lake Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Cottonwood Lake Township (North Dakota)
 Cottonwood Lake Township (South Dakota)